Montoto puede referirse a:

 Geografía
  Montoto, localidad y entidad local menor de la provincia de Burgos (España), perteneciente al municipio de Valle de Valdebezana.
 Montoto de Ojeda, pedanía de la provincia de Palencia (España), perteneciente al municipio de Olmos de Ojeda.
 Personas
 Luis Montoto, escritor, paremiólogo y folclorista español.
 José María Montoto, página de desambiguación.